Imperator (lateinisch) steht für:

Herrscher:
 ein Titel römischer Feldherrn, siehe Imperator
 von 1721 bis 1917 der formelle Titel der russischen Zaren
 der Titel der römischen Kaiser, siehe Römische Kaiserzeit

Schiffe:
 Imperator (Schiff, 1886), 1886 vom Österreichischen Lloyd in Dienst gestelltes Passagierschiff
 Imperator (Schiff, 1897), 1897 in Dienst gestelltes Passagierschiff
 Imperator (Schiff, 1913), 1913 in Dienst gestelltes, zeitweilig weltgrößtes Passagierschiff
 Imperator (Schiff, 1928), Berliner Fahrgastschiff
 Imperator II (Schiff, 1929), Berliner Fahrgastschiff
 Imperator-Klasse, Schiffsklasse der HAPAG-Reederei

Fahrzeuge und Fahrgeschäfte:
 Imperator (Automarke), ehemalige deutsche Automarke
 Isdera Imperator 108i, Fahrzeug
 ein Flugkarussell, siehe Giant Evolution
 ein Motorradmodell von Horex

Musik und Film:
 Figur aus der Filmreihe Star Wars, siehe Darth Sidious
 Imperator (Band), polnische Band
 Imperator (Album), Album des Rappers Kollegah
 Lied des Rappers Kollegah

Sonstiges:
 eine Pilzgattung, siehe Imperator (Pilze)
 der Trivialname einer Fischart, siehe Imperator-Kaiserfisch
 Imperator (Computerspiel, 1983), eine Computerspiel (Wirtschaftssimulation) für C64 von Thomas R. A. Wolf von 1983
 Imperator: Rome,  eine Computerspiel von Paradox Interactive (2019)